Bagri steht für:

 Bagri (Sprache), indoarische Sprache

Bagri ist der Familienname folgender Personen:

 Raj Bagri, Baron Bagri (1930–2017), britischer Geschäftsmann und Politiker (Conservative Party)